Hörde ist der Name folgender Orte:

 Hörde, ein Stadtteil Dortmunds
 Stadtbezirk Hörde
 Landkreis Hörde, bis 1911 ein Landkreis in der preußischen Provinz Westfalen
 Amt Hörde, von 1843 bis 1874 ein Amt im Kreis Dortmund in der preußischen Provinz Westfalen

Hörde oder Hoerde ist der Familienname folgender Personen:

 Hoerde (Adelsgeschlecht), im Mannesstamme erloschenes westfälisches Adelsgeschlecht
 Engelbert Matthias von Hörde (1786–1846), preußischer Gutsbesitzer und Landrat des Kreises Lippstadt
 Franz Ludolph von Hörde zu Eringerfeld (1721–1781), Domherr in Münster
 Hermann von Hörde († 1511), Domherr in Münster
 Johann Friedrich Adolf von Hörde (1688–1761), deutscher Weihbischof in Osnabrück, Apostolischer Vikar des Nordens
 Philipp von Hoerde (1455–1510), deutscher Dompropst und Landdrost
 Philipp von Hörde (Domherr) († 1538), Vizedominus und Domherr in Münster

Hörde

ist der Name eines Frachtschiffs der Hamburg-Amerika-Linie, der 1905 bei Borkum gestrandet ist

Siehe auch:

 AC Hörde 04 (deutscher Ringerverein)
 VfL Hörde (Dortmunder Sportverein)
 TV Hörde (Dortmunder Sportverein)
 Horde (Begriffsklärung)